«Трудовые резервы-РИПО» — прекративший своё существование футбольный клуб из Минска, Белоруссия.

История 
Вначале находился на балансе Белорусского республиканского института профессионального образования

Выступал во второй лиге чемпионата Белоруссии. Лучший бомбардир команды в сезоне 2001 — Владимир Путраш (14 голов).

После сезона 2001 «Трудовые резервы-РИПО» (Минск) и  (Минск) объединились в команду МТЗ-РИПО (Минск).

См. также 
 Список футбольных клубов Белоруссии

Ссылки 
 Стадион "Трудовые резервы"

Футбольные клубы Белоруссии, прекратившие существование
Футбольные клубы Белоруссии